Plaats in Indonesië
 Pucanganom (Rongkop), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Pucanganom (Giritontro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pucanganom (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pucanganom (Kebonsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Pucanganom (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java